Pessina puede referirse a:
 Pessina Cremonese, localidad y comuna de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia 
 Villa Pessina, histórica residencia del lago de Como en Italia